Список видів роду барбарис:

Список, який містить 580 визнаних видів роду барбарис (Berberis) з родини барбарисових (Berberidaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Berberis на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Berberis на сайті «International Plant Names Index» 
 Berberis на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Berberis на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів Berberis в базі даних «International Organization for Plant Information» (IOPI) 
 Список видів роду Berberis на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN)  
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=539989 

 
Барбарис
Барбарис